Place de la République steht für:

 Place de la République (Gap)
 Place de la République (Paris)
 Place de la République (Reims)
 Place de la République (Straßburg)